

Keresztnevek 
Hannibál, férfikeresztnév

Történelem 
Hannibál, a híres karthágói hadvezér, Hamilkar Barkasz fia
Hannibal hadművelet, német tengeri evakuáló akció a második világháború végén

Kultúra

Irodalom 
Hannibál föltámadása (1955), Móra Ferenc kisregénye
Hannibal Lecter, kitalált személy, Thomas Harris regényeinek szereplője
Hannibal (1999), Thomas Harris regénye
Hannibal ébredése (2006), Thomas Harris regénye

Filmművészet 
Hannibál tanár úr (1956), Fábri Zoltán filmje (Móra Ferenc műve nyomán)
Hannibal (1959), Edgar G. Ulmer, Carlo Ludovico Bragaglia filmje
Hannibal (2001), Ridley Scott filmje
Hannibal ébredése (2007), Peter Webber filmje
Hannibal (2013), tévésorozat Thomas Harris regénye alapján

Egyéb 
Hannibal, település Missouri államban
2152 Hannibal, egy kisbolygó neve